Sporthilfe ist die Kurzbezeichnung für: 
 die Stiftung Deutsche Sporthilfe
 die Österreichische Sporthilfe
 die Stiftung Schweizer Sporthilfe

Siehe auch:
 Duisburger Sporthilfe
 Sporthilfe der Deutschen Bundespost Berlin, Zuschlagmarken zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe